Academia de West Point ou Academia Militar dos Estados Unidos

 West Point (Alabama)
 West Point (Arkansas)
 West Point (Geórgia)
 West Point (Illinois)
 West Point (Iowa)
 West Point (Kentucky)
 West Point (Mississippi)
 West Point (Nebraska)
 West Point (Nova Iorque)
 West Point (Utah)
 West Point (Virgínia)

Desambiguações de topônimos